Холкомб, Род — американский режиссёр и продюсер.
 Холкомб, Сайлас Александр (1858—1920) — американский политик, 9-й губернатор Небраски.
 Холкомб, Стивен (1980—2017) — американский бобслеист, олимпийский чемпион.
 Холкомб, Томас (1879—1965) — семнадцатый комендант корпуса морской пехоты США.
 Холкомб, Эрик (род. 1968) — американский политик.

 Холкомб (город) (англ.) - город в штате Канзас, США.